1 gmina w Niemczech:
 Rickert – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Osoby:
 Heinrich Rickert – polityk (1833-1902)
 Heinrich Rickert – filozof (1863-1936)